Варанг кшити — слоговое письмо, использующееся наряду с деванагари для записи языка хо, принадлежащего к ветви мунда австроазиатской семьи языков — см. также Хо (народ). На этом языке разговаривает около 750 000 человек в индийских штатах Джаркханд, Бихар и Орисса.

Письменность варанг кшити была изобретена общинным лидером Лако Бодра в качестве альтернативы системам письма, разработанным христианскими миссионерами. По утверждениям самого Лако Бодра, алфавит на самом деле был изобретен в XIII веке Дхаваном Тури, и был открыт ему в божественном откровении и модернизирован им.

Алфавит начинается с буквы Ом, в индуизме — первого звука создания Вселенной, несущего особый мистический смысл. Состоит из 32 букв (различаются строчные и прописные), пишется слева направо. Каждая согласная имеет связанную с ней по умолчанию гласную — как правило, /a/, но иногда /o/ или /e/.

В настоящее время используется в образовании и литературе (издано несколько книг).

Символы

Согласные

Гласные

Числа

Unicode

Примечания

Ссылки 
 Варанг-кшити на сайте Omniglot

Письменности языков мунда
Письменности, изобретённые в XX веке
Абугиды